Кочемáзов Сергéй Андрéевич  (сценический псевдоним — Сергéй Филарéтов; род. 27 марта 1986, Москва, Россия) — певец классической итальянской школы пения, которая позволяет ему исполнять оперные партии, эстрадные и джазовые композиции. Лауреат Премии Президента РФ, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов исполнителей.

Биография

Образование 
В 2006 году Сергей окончил Государственный музыкальный колледж имени Гнесиных по классу академического вокала. Педагог — Маргарита Иосифовна Ланда, которая подарила миру таких артистов, как Филипп Киркоров, Сергей Захаров и многих других.

За время своей учёбы в колледже Сергей объездил с гастролями практически всю нашу необъятную страну, что позволило ему приобрести ранний, но очень ценный опыт концертной деятельности.

В 2012 году Сергей окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных, отделение сольного пения по классу академического вокала. Педагог — народный артист РСФСР Константин Павлович Лисовский.

За время учёбы в академии Сергей служил в Театре-Студии Оперы РАМ им. Гнесиных, где исполнял партии Ленского (Чайковский Евгений Онегин"), Базилио (Свадьба Фигаро"), Рудольфа (Пуччини Богема").

Концертные программы. Творчество 
В 2009 г. принимал участие в открытии The May Fair Academy в Лондоне, а в 2010 г. дал сольный концерт для английской аристократии. В 2010—2011 гг. гастролировал по Израилю, США, Германии, Украине и России. В марте 2012 года в Москве состоялась премьера театрально-музыкального проекта Сергея Кочемазова «Ánema e core. Душа и сердце».

«ÁNEMA E CORE. ДУША И СЕРДЦЕ» — театрализованная концертная программа, в которой Сергей Кочемазов соединяет классические произведения в оригинальном звучании и в стиле «crossover», а также качественную эстраду в сопровождении солистов Государственного камерного оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема. При участии: шоу-балета DANCITY и театра NON STOP (г. Санкт-Петербург). В концерте звучат песни на разных языках. Среди них — арии из известных опер, патриотические и народные песни, всемирно известные шлягеры, а также новые песни из репертуара Сергея.

2012—2013 гг. состоялся ряд сольных концертов в Москве. В марте 2013 года Сергей дал сольные концерты в Болгарии: в Варне, Камчии и Софии.

С 2012 года Сергей сотрудничает с Заслуженным деятелем искусств России, композитором Юрием Мартыновым, родным братом Евгения Мартынова. Сергей исполняет песни Юрия Мартынова и Евгения Мартынова.

Сергей Кочемазов и Юрий Мартынов совместно провели ряд акций, посвященных памяти Евгения Мартынова и его творчеству: концерты на двух Родинах Евгения Мартынова — Камышин (Волгоградская обл.) и Артёмовск (Украина), телепередачи на Донецком телевидении и ряд концертов в Москве.

В 2013 году Сергей участвует в становлении «Культурного общества „Клуб Евгения Мартынова“» и на данный момент является его Председателем Правления.

Сергей пополняет свой репертуар новыми современными композициями. Сергей сотрудничает с композитором и поэтом — Ирэн Рашри, автор песен «Будет другая жизнь», «Командиры», «Per un segreto che vivra» (сл. Daniel Lamberto), которые исполняет Сергей.

Музыкальная карьера 
За время своей творческой деятельности Сергей выступал на самых престижных площадках нашей страны: Государственный Кремлёвский дворец, Храм Христа Спасителя, Гостиный двор, Концертный зал имени П. И. Чайковского, Большой Зал Консерватории, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московский театр эстрады, Театр имени Е. Б. Вахтангова, театр «Et cetera», «Дом учёных», Центральный дом работников искусств, олимпийский комплекс «Лужники» (малая спортивная арена), Московский Культурный Фольклорный центр под руководством Л. Рюминой, Московский дом композиторов (большой Зал), театральный центр «На Страстном СТД РФ», «Московский дом национальностей», клуб «Дзержиского», клуб «Arena Moscow», ДК «Мир», Культурный центр МВД России, Центральный дом литераторов и другие.

Награды 
 Лауреат «Международного фестиваля Добрых дел». Храм Христа Спасителя, Москва. 2011 г.
 Удостоен Медали «Добрые люди мира». Москва, 2011 г.
 Лауреат Международного конкурса «Добрые песни о любви». Государственный Кремлёвский дворец, Москва, 2010 г.
 Лауреат премии Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи (указ Президента РФ № 325 6 апреля 2006 года «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи»). Москва, 2008 г.
 Лауреат Международного конкурса оперных исполнителей им. Антонина Дворжака. Чехия, Карловый Вары, 2007 г.
 Лауреат Всероссийского конкурса вокалистов им. Алексея Иванова. Россия, Тверь, 2006 г.
 Лауреат Всероссийского конкурса вокалистов им. Анастасии Вяльцевой. Россия, Брянск, 2005 г.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Сергея Кочемазова